Kerscher ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Kerscher-Schroll (* 1955), österreichische Skirennläuferin
 Gerhard Kerscher (1916–1998), deutscher Generalmajor der Bundeswehr
 Gottfried Kerscher (* 1954), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Kerscher (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Ignatz Kerscher (* 1943), deutscher Hochschullehrer für Pädagogik
 Leopold Kerscher (1894–1945), deutscher Schauspieler
 Ludwig Kerscher (1912–nach 1960), deutscher Schauspieler
 Rudolf Kerscher (1928–2018), deutscher Physiker und Wissenschaftsmanager

Siehe auch:
 Kertscher